Fuyan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Fuyang (ort), Anhui, 
 Fuyan (socken i Kina), Guizhou, 
 Fuyan Zhen, socken, Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar